Димитрије Кантемир има више значења:

 Димитрије Кантемир, молдавски, отомански и руски државник и научник
 Димитрије Кантемир (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Димитрије Кантемир (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Димитрије Кантемир (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Димитрије Кантемир (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији